Corso peut désigner :
 Corso (fête), une fête,
 Corso (piraterie), une forme de piraterie maritime,
 Corso, une ville de la wilaya de Boumerdès en Algérie,
 Gregory Corso, un poète américain du ,
 Hasan Corso, un guerrier en Algérie du ,
Liza Corso, une athlète américaine du 
 En Italie, une avenue piétonne ou une promenade,

Voir aussi